Мериново — деревня в составе Шалдежского сельсовета городского округа Семёновский.

Деревня располагается в 5 километрах к востоку от города Семёнова на правом берегу реки Керженец.

Является одним из центров старообрядчества.

Есть мнение, что название деревни происходит от некогда находившегося на её месте мерянского городища, вследствие трансформации названия «Меряново».

Мериново считается родиной семёновской матрёшки.

Примечания

Ссылки 
 
 «К вопросу о присутствии мери на территории Нижегородской области»

Населённые пункты городского округа Семёновский
Меря